A Virada Social é um projeto do Governo do Estado de São Paulo que tem como objetivo principal combater a violência e promover inclusão social. São Mateus, zona leste, Jardim Elisa Maria, zona norte, e Paraisópolis, zona sul, foram as primeiras regiões de São Paulo que se beneficiaram com a iniciativa.

Objetivos
O projeto é coordenado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seads), que articula todas as demais secretarias, com a prefeitura e a sociedade civil. As ações visam a reduzi os índices de vulnerabilidade social da área com a participação e sustentabilidade local.

O programa parte do pressuposto de que a violência não deve ser resolvida somente com a repressão policial e que a inclusão social é importante instrumento de segurança pública.  Porém, o que torna a Virada Social visa uma comunhão de esforços entre várias secretarias e órgãos do Governo do Estado, da prefeitura e entidades da sociedade civil.

Funcionamento
A Virada Social começa com a entrada das tropas especiais da polícia militar, que realizam a chamada Operação Saturação durante 90 dias para o restabelecimento da ordem e da segurança na área.  Em paralelo, vários atores do poder público e sociedade civil e se organizam para realizar ações concretas de curto, médio e longo prazos nas áreas de saúde, educação, revitalização urbana, cultura, assistência social, cidadania, trabalho, saneamento e outras melhorias na qualidade de vida dos moradores locais.

Fontes 
desenvolvimentosocial.sp.gov.br

Estado de São Paulo